Яненко-Хмельницкий — малорусская фамилия, имеет женскую форму Яненко-Хмельницкая.
 Яненко-Хмельницкий, Иван Павлович (? — ?) — наказной гетман Войска Запорожского, сын Павла Яненко-Хмельницкого
 Яненко-Хмельницкий, Павел Янович (? — ранее 1687) — киевский, паволочский и уманский полковник Войска Запорожского